

Крідмор — місто, штат Північна Кароліна
 Крідмор — місто, штат Техас